Суда́ншу Па́ндей (, ; 22 августа 1974 года, Уттар-Прадеш, Индия) — индийский актёр, певец, модель и танцор.

Биография 
Суданшу родился в штате Уттар-Прадеш. Начал карьеру когда ему было 19 лет. Работал моделью на самых известных модельеров страны, таких как Рохит Бау, Джей Джей Байлая, Хеймен Трейеди, а также на заграничные модные дома такие как, Джанфранко Ферре, Dolce & Gabbana. Из-за работы Суданшу жил в Дели — столице Индии — и Мумбаи. В Мумбаи он начал сниматься на телевидении: в рекламе и сериалах. Карьеру в сериалах Суданшу начал благодаря Приянке Чопре и шоу под названием «Сын». Кинокарьера Суданшу началась благодаря актёру Акшаю Кумару, рекомендовавшему телевизионную звезду продюсеру Кешу Рамсею, который проводил кастинг для своего проекта «Игрок 420». Затем последовали фильмы — «Это означает любовь», «Неразбериха», «Вспомнить всё». В фильме «Миф» он сыграл вместе с Джеки Чаном. В числе кинопремьер Суданшу фильм «Десять историй» выпущенный компанией «Белое Перо» Асаджая Гупты и Санджая Датта. Телевизионный Сериал «Две звезды» стал первым успешным телепроектом Суданшу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Суданшу Пандей на сайте индийского сериала Две Звезды